

Персоналії 

 Куць Михайло Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куць Ярослав Йосипович — український шрифтовий дизайнер.
 Куць Олександр Іванович — український військовик, генерал-майор, начальник новоствореного Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях з 21 серпня 2017 року, начальник Управління Служби безпеки України в Донецькій області з 25 березня 2015 року по 21 серпня 2017 року. З 22 червня 2018 року — Голова Донецької обласної державної адміністрації.

Прізвища